{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#CCCCFF"
!colspan="12"|
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campeón:
| 
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Subcampeón:
| 
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Resultado:
| 
|colspan="9" | 7-5, 3-6, 10-8
|-
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Modalidades
|-
|style="text-align: right;"|Individuales
| 
|Masculino
| 
|
| 
|-
|style="text-align: right;"|Dobles
| 
|Masculino
| 
|-
|}

 Presentación previa 
No hay campeones defensores, ya que se trata de la primera edición del torneo.

El dúo español Iñigo Cervantes Huegun y Juan Lizariturry' ganaron el título, derrotando a la pareja formada por el taiwanés Hsin-han Lee y el estadounidense Vahid Mirzadeh por 7-5, 3-6, 10-8

 Cabezas de serie 
  Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (Semifinales)
  Wesley Koolhof /  Alessandro Motti (Semifinales)
  Lee Hsin-han /  Vahid Mirzadeh (FINAL)
  Alessandro Giannessi /  Potito Starace ''(Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Cortina 2014